L'expression « maison de Bourgogne » fait référence à plusieurs maisons dynastiques européennes qui ont régné sur la Bourgogne :
 la maison d'Ivrée, qui règne sur le comté de Bourgogne de 982 à 1184 et de 1279 à 1330 ;
 la , branche cadette de la maison précédente, qui règne sur les royaumes de Castille et de León de 1126 à 1369 ;
 la maison capétienne de Bourgogne, branche cadette des Capétiens, qui règne sur le duché de Bourgogne de 1032 à 1361 ;
 la maison de Bourgogne au Portugal, branche cadette de la maison précédente, qui règne sur le royaume de Portugal de 1093 à 1383 ;
 la maison de Valois-Bourgogne, branche cadette de la maison de Valois, qui règne sur le duché de Bourgogne de 1363 à 1482.

Voir aussi 

 Histoire de la Bourgogne
 
 État bourguignon
 Pays-Bas bourguignons
 États de Bourgogne
 Liste des comtes palatins de Bourgogne
 Liste des ducs de Bourgogne

Bourgogne